Флаг муниципального образования «Городское поселение Ильинский» Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 5 июня 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4217.

Флаг является официальным символом городского поселения Ильинский.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее изображения фигур из герба поселения выполненные жёлтым и зелёным цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с таковой же главой, обременённой золотым сияющим солнцем (без изображения лица) с расширяющимися и вписанными лучами — сосна на холме того же металла».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основе герба городского поселения Ильинское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Ильинский как дачный посёлок возник в начале XX века и получил название по фамилии землевладельцев Ильиных. Сюда на лето приезжал основатель литературного кружка «Среда» Николай Телешов, у которого гостили А. П. Чехов, В. Г. Короленко, В. И. Немирович-Данченко, Ф. И. Шаляпин и многие другие. Подолгу жил на даче у Телешова И. А. Бунин, для которого здесь всегда была готова предназначенная ему комната.

Несмотря на близость Раменского района к столице, посёлок Ильинский отличают чистый воздух, красивые лесные массивы (сосновые боры) и небольшие чистые озёрца, пруды, речки. В этом уютном местечке отдыхали и лечились не только взрослые, но и дети, здесь были выездные детские сады, пионерские лагеря, санатории, дома отдыха.

Все эти особенности нашли отражение на флаге поселения: яркое солнце, и сосна, стоящая на холме. Сосна является символом жизненного постоянства (вечнозелёное дерево), символ притяжения, бессмертия. Солнце — символ созидательной силы, света и тепла.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением сосны